Leopold II. je jméno těchto panovníků a dalších osob:

Císař
 Leopold II. (1747–1792) – císař Svaté říše římské, uherský a český král v letech 1790–1792

Král
 Leopold II. Belgický (1835–1909) – belgický král v letech 1865–1909

Velkovévoda
 Leopold II. Toskánský (1797–1870) – toskánský velkovévoda 1824–1849 a 1849–1859

Vévoda
 Leopold II. Habsburský (1328–1344) – rakouský vévoda

Kníže
 Leopold II. Anhaltsko-Desavský (1700–1751) – kníže Anhaltska-Desavska 1747–1751, pruský vojevůdce
 Leopold II. z Lippe (1796–1851) – kníže z Lippe 1802–1851

Markrabě
 Leopold II. Babenberský, též Luitpold († 1095) – rakouský markrabě 1075–1095

další osoby
 Leopold II. Sedlnický (1787–1871) – slezský šlechtic z rodu Sedlnických z Choltic, vratislavský biskup v letech 1836–1840
 Leopold II. Fridrich z Egkhu a Hungersbachu (1696–1760) – hrabě, olomoucký biskup v letech 1758–1760

Podobné rozcestníky 
 Leopold I. (rozcestník)
 Leopold III.
 Leopold IV.
 Leopold V.

Rozcestníky - panovník